JAQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jacquinot Bay (Papua Nuova Guinea)